Сапунов (жіноча форма Сапунова) — російське прізвище.

Відомі носії

Чоловіки 
 Сапунов Андрій Борисович ( 1956) — радянський і російський рок-музикант, учасник групи «Воскресение».
 Сапунов Андрій Олександрович ( 1977) — український мандрівник і письменник.
 Сапунов Володимир Борисович (1953—2018) — продюсер груп «Машина времени» і «Воскресение», старший брат Андрія Борисовича Сапунова.
 Сапунов Геннадій Андрійович ( 1938) — радянський борець греко-римського стилю і тренер, чемпіон Європи та світу.
 Сапунов Данило Володимирович ( 1982) — український триатлет, заслужений тренер України з триатлону, учасник Олімпіад в Афінах та Пекіні.
 Сапунов Микола Андрійович (1923—1978) — Герой Радянського Союзу.
 Сапунов Микола Миколайович (1880—1912) — російський живописець і театральний художник.
 Сапунов Олексій Дмитрович (1921—1943) — Герой Радянського Союзу.

Жінки (Сапунова) 
 Сапунова Євдокія Борисівна (1910—1989) — працівниця радянської легкої промисловості, Герой Соціалістичної Праці.
 Сапунова Юлія Олександрівна ( 1988) — українська тріатлоністка, учасниця Олімпіад в Пекіні та Лондоні, колишня дружина триатлоніста Данила Сапунова, після розлучення виступала під прізвищем Єлістратова.

Російські прізвища